La saison 1998-1999 est la sixième saison des championnats de hockey sur glace de Slovaquie : l’, la première division, la , second échelon et des autres divisions inférieures.

Saison régulière

Première phase

Poule finale

Poule de barrage

Séries éliminatoires

Quarts de finale 

HC Slovan Harvard Bratislava - HK VTJ Spišská Nová Ves 3:0 (12:0, 3:1, 9:3)
HK 36 Skalica - HC ŠKP Poprad 3:0 (6:2, 4:2, 4:3 a.p.)
Dukla Trenčín - HKm Zvolen 0:3 (2:3PP, 3:4PP, 2:3PP)
HK 32 VA Liptovský Mikuláš - HC VSŽ Košice 1:3 (5:2, 1:5, 2:3 a.p., 2:6)

Demi-finales 

HC Slovan Harvard Bratislava - HKm Zvolen 3:0 (6:5 a.p., 7:1, 5:2)
HK 36 Skalica - HC VSŽ Košice 0:3 (3:5, 1:7, 3:5)

Finale 
HC Slovan Harvard Bratislava - HC VSŽ Košice 1:3 (4:1, 5:6, 2:3, 0:3)

Effectif champion 1998-1999 - HC Košice 
 Gardiens de buts : Michal Košík, Marko Milý, Miroslav Šimonovič  
 Défenseurs :  Daniel Babka, Jerguš Bača, Stanislav Jasečko, Juraj Kledrowetz, Stanislav Kožár, Tomáš Nádašdi, Michal Segľa, Marek Topoli, Alexander Valentín, Ján Varholík, Slavomír Vorobel
 Attaquants : Ľubomír Baranok, Arpád Györi, Miroslav Ihnačák, Slavomír Ilavský, Jaroslav Kmiť, Michal Košík, Kristián Kováč, Peter Kuzár, Igor Liba, Martin Mižík, Miroslav Pažák, Peter Pucher, René Pucher, Juraj Rusič, Ľubomír Rybovič, Stanislav Solopuchin, Richard Šechný, Ján Šimko, Ľubomír Vaic   
 Entraîneurs : Ján Selvek, Milan Jančuška

Références

Voir aussi 

Saison du championnat de Slovaquie de hockey sur glace
Hockey sur glace en 1998
Hockey sur glace en 1999
Sport en Slovaquie en 1998
Sport en Slovaquie en 1999